Tatanka (sporter), Christopher Chavis de Amerikaanse worstelaar
 Tatanka (dj), Valerio Mascellino de Italiaanse DJ
 Tatanka is Lakota (Indiaans) voor bizon